«Абатуар. Лабиринт страха» () — американский фильм ужасов 2016 года режиссёра Даррена Линна Боусмана, основанный на сценарии Кристофера Монфетта и серии комиксов. Премьера фильма состоялась 7 июня 2016 года на Лос-Анджелесском кинофестивале.

Сюжет 
Аманда и Джулия — родные сёстры, которых воспитывал один отец. Девочки совсем не помнили, кто была их мать и как они жили до переезда. Однажды Аманду и её семью жестоко убивают. Менее чем через неделю их дом продают, полностью вырезав из него комнату, где произошло убийство. Джулии этот факт кажется подозрительным и она вместе с бойфрендом Декланом Грейди, работающим в полиции, ввязываются в расследование. Они узнают, что подобных случаев насчитывается уже несколько десятков и они происходят на протяжении многих лет. Это приводит их в родной городок сестёр — захолустный Нью-Инглиш…

В ролях 
 Джессика Лаундс — Джулия
 Джо Андерсон — Деклан Грейди
 Дейтон Калли — Джебедайя Крон
 Лин Шэй — Элли
 Джеки Таттл — Аманда
 Майкл Паре — Ричард Рэншоу
 Джон Макконнелл — шериф МакДермотт

Сиквел 
Уже в мае 2016 года, до премьеры «Абатуара», было объявлено о начале работы над продолжением фильма под названием «Жилище» (), режиссёром и автором сценария которого вновь выступят Боусман и Монфетт, а Дейтон Калли вернётся к роли Джебедайи Крона.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Рецензии
 Abattoir (2016) Review by Michael Klug on June 10, 2016
 Амурская правда. Театр теней: рецензия на новый триллер Даррена Линна Боусмана «Абатуар: Лабиринт страха»
 Abattoir review by Kat Hughes, August 2016.

Фильмы Даррена Линна Боусмана
Фильмы 2016 года
Фильмы ужасов США
Фильмы на английском языке
Фильмы ужасов 2016 года
Фильмы США 2016 года